Viktoer Eržen je osebno ime več znanih Slovencev:

 Viktor Eržen (1899 - 1986), javni delavec in urednik
 Viktor Eržen (1857 - 1881), prevajalec